Der Rajon Halytsch (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Halytsch.

Geographie 
Auf einer Fläche von 723 km² lebten etwa 65.000 Einwohner (Stand: 1. Dezember 2001). Angrenzende Gebiete waren im Norden der Rajon Rohatyn, im Osten der Rajon Pidhajzi (in der Oblast Ternopil), im Südosten der Rajon Monastyryska (Oblast Ternopil), im Süden der Rajon Tysmenyzja und im Westen der Rajon Kalusch.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 6. Juni 1957 wurde dem Rajonsgebiet der westliche Teil des aufgelösten Rajons Schowten zugeschlagen. Am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon um die Gebiete von Rajon Bilschiwzi, Rajon Burschtyn und Rajon Rohatyn erweitert. Am 4. Januar 1965 wurde der Rajon dann wieder verkleinert und besteht seither in den heutigen Dimensionen. Seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Iwano-Frankiwsk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde, eine Siedlungsgemeinde und 31 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 Eine Stadt
 Eine Siedlung städtischen Typs
 67 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Religion 
Gemeinden des römisch-katholischen Erzbistums Lemberg bestehen in Bilschiwzi, Burschtyn, Halytsch und Podillja.

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Halytsch
Rajon Iwano-Frankiwsk
Aufgelöst 2020